Сан Исидро дел Палмар има више значења:

 Сан Исидро дел Палмар (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро дел Палмар (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику